49-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 27 листопада до 22 грудня 1981 року в місті Фрунзе. Звання чемпіона присудили обом переможцям.

Турнірна таблиця

Посилання 
 49th USSR Championship, Frunze 1981

Чемпіонати СРСР із шахів
1981 в СРСР
1981 у шахах
Листопад 1981
Грудень 1981